Katarzyna Dołgorukowa (1712–1747)
 Katarzyna Dołgorukowa (1847–1922)